Pierre Cornelis (1889-1945), een Belgisch schepen
 Pierre Cornelis (1897-1957), een Belgisch fotograaf